Malila ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Édouard Mwe di Malila Apenela (1937–2014), kongolesischer Unternehmer
 Franck Mwe di Malila (* 1968), kongolesischer Politiker